Rubcze (obwód lwowski)
 Rubcze (obwód rówieński)